Audsley ist der Familienname folgender Personen:

 George Ashdown Audsley (1838–1925) schottischer Architekt, Künstler und Orgelbauer
 Mick Audsley (* 1949), britischer Filmeditor
 Nick Audsley (* 1982), britischer Schauspieler